Womack ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Womack (1944–2014), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Cecil Womack (1947–2013), US-amerikanischer Musiker, siehe Womack & Womack
 Floyd Womack (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Frank Womack (1888–1968), englischer Fußballspieler
 Gabriel Womack (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Womack (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 James P. Womack, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Joy Womack (* 1994), US-amerikanische Tänzerin
 Lee Ann Womack (* 1966), US-amerikanische Sängerin
 Linda Womack (* 1953), US-amerikanische Musikerin, siehe Womack & Womack
 Samantha Womack (* 1972), britische Schauspielerin und Sängerin
 Samuel Womack (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Steve Womack (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Tony Womack (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler

Womack ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Womack (Louisiana)
 Womack (Missouri)
 Womack (Tennessee)
 Womack (Texas)
 Womack East, Arizona
 Womack Hill, Alabama